Bot (anatomie), een dierlijk orgaan
Beenderen (product), een bijproduct van slachterijen
Beenderen (hoorspel), een hoorspel van Barry Bermange